Вейк-ан-Зее 1974 — 36-й международный шахматный турнир, который проходит в 1974 году.

Таблица

Ссылки 

 Информация о турнире на официальном сайте

1974 год в шахматах